Eingabe steht für:

 Eingabe (Computer), von einem IT-System verarbeitete Daten
 Petition, in Politik und Verwaltung eine an eine Behörde oder Volksvertretung gerichtete Bitte oder Beschwerde

Siehe auch: